Las Chacras puede referirse a:

Las Chacras, localidad de la provincia de Buenos Aires, Argentina;
Las Chacras, dentro de La Paz, en el departamento San Javier, de la provincia de Córdoba, Argentina;
Las Chacras, dentro de Villa de las Rosas, en el departamento San Javier, de la provincia de Córdoba, Argentina;
Las Chacras, en el departamento La Capital, de la provincia de San Luis, Argentina;
Las Chacras, en el departamento Libertador General San Martín, de la provincia de San Luis, Argentina;
 Las Chacras, localidad de la Provincia de Santa Fe, Argentina.